20-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 12 клубов. Турнир проводился с 6 марта по 29 октября 2011 года.

Участники 
По итогам сезона-2010 Премьер-лигу покинули 2 команды:
 «Акжайык» (Уральск) — 11-е место (26 очков)
 «Окжетпес» (Кокшетау) — 12-е место (25 очков)
Из Первой лиги квалифицировались 2 клуба:
 «Восток» (Усть-Каменогорск) — 1-е место (87 очков)
 «Кайсар» (Кызылорда) — 2-е место (81 очко)

Итоговые таблицы

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап 

По окончании первого этапа Чемпионата клубы, исходя из количества набранных очков разделялись на 2 группы по 6 команд в каждой.

6 лучших клубов первого этапа («Жетысу», «Астана», «Шахтёр», «Актобе», «Иртыш» и «Ордабасы») составили первую группу, а команды, занявшие с 7-го по 12-е места («Тобол», «Тараз», «Кайрат», «Атырау», «Восток» и «Кайсар») — вторую.

После формирования групп очки, набранные каждым клубом на первом этапе, делились пополам.

В случае, если команда набрала нечётное количество очков, округление производится в большую сторону до целого числа. В скобках указано количество очков без деления пополам.

Турнир за 1-6-е места

Результаты матчей

Турнир за 7-12-е места 

 С «Востока» снято 3 очка по решению юридических органов ФФК

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Лучшие футболисты

Футболист месяца

Игрок года по версии sports.kz 
 Улугбек Бакаев («Жетысу») получил награду лучшему игроку года по версии тренеров и футболистов.

Примечания

Ссылки 
 Самый посещаемый клуб в 2011 г. — «Шахтер»

2011
Футбол в Европе в 2011 году